Factory (englisch „Fabrik“) steht für:

 The Factory (Studio), Studios von Andy Warhol in New York City
 The Factory (Film), US-amerikanischer Thriller (2012)
 Factory Records, britisches Independent-Plattenlabel
 Abstract Factory, ein Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung, siehe Abstrakte Fabrik
 Factory Method, ein Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung, siehe Fabrikmethode

Siehe auch:
 Factory Bluffs, Kliffs auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Factory Creek (Begriffsklärung)
 Factory Cove, Bucht an der Ostküste von Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Factory Hill 
 Factory Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik